Клиффорд Глен Розье (; 31 октября 1972, Брейдентон, Флорида, США — 6 июля 2018, Флорида, США) — американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации.

Ранние годы 
Клиффорд Розье родился в городе Брейдентон (штат Флорида), учился в Юго-Восточной Брейдентонской школе, в которой играл за местную баскетбольную команду. В 1990 году поступил в Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, где проучился только один год. В 1994 году закончил Луисвиллский университет, где в течение двух лет играл за команду «Луисвилл Кардиналс», в которой провёл успешную карьеру, набрав в итоге 1104 очка, 715 подборов, 115 передач, 66 перехватов и 117 блок-шотов, к тому же два раза помогал выиграть своей команде регулярный чемпионат и турнир конференции Metro (1993—1994), после чего она оба раза доходила до 1/8 финала турнира NCAA.

Карьера игрока 
Играл на позиции центрового и тяжёлого форварда. В 1994 году был выбран на драфте НБА под 16-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». Позже выступал за команды «Памеса (Валенсия)», «Торонто Рэпторс», «Миннесота Тимбервулвз» и «Квад-Сити Тандер» (КБА). Всего в НБА провёл 4 неполных сезона. В 1994 году признавался баскетболистом года конференции Metro, а также включался в 1-ую всеамериканскую сборную NCAA. Всего за карьеру в НБА сыграл 173 игры, в которых набрал 827 очков (в среднем 4,8 за игру), сделал 897 подборов, 98 передач, 78 перехватов и 113 блок-шотов.

Смерть 
Розье умер после сердечного приступа 6 июля 2018 года в возрасте 45 лет.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Луисвилл Кардиналс» (баскетбол)
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки БК «Валенсия»
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Квад-Сити Тандер»